Mandela Van Peebles (1994), actor estatunidenc, fill de Mario Van Peebles.
 Mario Van Peebles (1957), actor i director de cinema estatunidenc, fill de Melvin Van Peebles.
 Melvin Van Peebles (1932), actor, director, productor de cinema, guionista, compositor i escriptor estatunidenc.